Slovo sépie (někdy sepie či sepia) má více významů:

 Sépie (řád) – řád Sepiida
 Sépie (rod) – rod Sepia 
 Sépie (barvivo) – barvivo
 Sépie (socha) – Jaroslav Róna
 Sepie (sbírka) – básnická sbírka Františka Halase
 Sepia (skupina) – německá kapela
 virážování sépiovou barvou

Externí odkazy